Детлићи (лат. -{Picidae}-) су породица птица из истоименог реда и подреда (-{Piciformes}-, -{Pici}-). Породица обухвата око 30 родова, са преко 200 врста.

Распрострањеност и станиште 
Већина врста настањује шумска станишта. Насељавају скоро целу планету, изузев појединих поларних области, у Аустралији, Мадагаскару и одређеним острвима у Океанији.

Опис 
Величине су до 60 центиметара. Обично су јарко обојене црним, белим, црвеним или зеленим шарама. Кљун им је раван и зашиљен. Ноге су им кратке, а два прста се усмеравају према напред, а два према назад. Неколико врста детлића има кресту.

Детлићи су усамљене птице. Највећи део времена проводе пењући се по дрвећу и тражећи инсекте. Користе зашиљени кљун да буше дрво у потрази за храном. Дугачким језиком ваде плен, инсекте и њихове ларве из рупа избушених у дрвећу.

Са изузетком детлића који се гнезде у рупама и удубљењима на тлу, остали дубе гнезда у стаблима.

Систематика и еволуциона историја 

Picidae су само једна од девет живих породица из реда Piciformes. За друге чланове ове групе, као што су jакамари, пуховкe, барбети, тукани и медовође, традиционално се сматрало да су блиско повезани са породицом детлића (прави детлићи, пикулети, вертишке и сапсачи). Клада Pici (детлићи, барбети, тукани и медовође) је добро подржана и дели зигодактилно стопало са Galbuli (пуховкe и jакамари). Недавно је неколико анализа ДНК секвенце потврдило да су Pici и Galbuli  сестринске групе.

Име Picidae за породицу увео је енглески зоолог Вилијам Елфорд Лич у водичу за садржај Британског музеја објављеном 1820. године. Филогенија је ажурирана у складу са новим сазнањима о обрасцима конвергенције и еволуционој историји. Однос родова Picinae је у великој мери разјашњен, а утврђено је да је антилски пикулет преживели изданак протодетлића. Генетска анализа подржава монофилију рода Picidae, за који се сматра да потиче из Старог света, мада је географско порекло овог рода нејасно. Подфамилија Picumninae је враћана као парафилетска. Морфолошки и бихејвиорални карактери, поред ДНК доказа, истичу род Hemicircus као сестринску групу свих преосталих правих детлића, поред сестринске везе између племена правих детлића Dendropicini и Malarpicini.

Праисторијски представници постојећих родова Picidae сматрају се чланцима рода. Загонетна форма заснована на коракоиду, пронађена у плиоценским наслагама Њу Провиденса на Бахамима, описана је као Bathoceleus hyphalus и вероватно је такође детлић.

Следећи кладограм је заснован на свеобухватној молекуларној филогенетској студији детлића објављеној 2017. заједно са списком врста птица коју одржавају Френк Гил, Памела Расмусен и Дејвид Донскер у име Међународног орнитолошког комитета (МОК). Кубански зелени детлић из монотипског рода Xiphidiopicus није укључен у студију. Релативни положаји Picumninae, Sasiinae и Picinae у кладограму су неизвесни. У студији из 2017. резултати су зависили од тога која је од две различите статистичке процедуре коришћена за анализу података о секвенци ДНК. Једна метода је открила да је Sasiinae сестрински таксон са Picinae (као што је приказано у наставку), а друга метода је открила да је Sasiinae сестрински са кладом која садржи Picumninae и Picinae.

Галерија

Референце

Литература 

 Gorman, Gerard (2004): Woodpeckers of Europe: A Study of the European Picidae. Bruce Coleman, UK. .
 Gorman, Gerard (2011): The Black Woodpecker: A monograph on Dryocopus martius. Lynx Edicions, Barcelona. .
 Grimaldi, David A. & Case, Gerard Ramon (1995): A feather in amber from the Upper Cretaceous of New Jersey. American Museum Novitates 3126: 1-6. PDF fulltext
 Koenig, W.D. & Haydock, J. (1999): Oaks, acorns, and the geographical ecology of acorn woodpeckers. Journal of Biogeography 26(1): 159-165.  (HTML abstract)
 Lemaitre, J. & Villard, M.A. (2005): Foraging patterns of pileated woodpeckers in a managed Acadian forest: a resource selection function. Canadian Journal of Forest Research 35(10): 2387–2393.  (HTML abstract)
 Michalek, K.G. & Winkler, H. (2001): Parental care and parentage in monogamous great spotted woodpeckers (Picoides major) and middle spotted woodpeckers (Picoides medius). Behaviour 138(10): 1259–1285.  (HTML abstract)
 Stark, R.D.; Dodenhoff, D.J. & Johnson, E.V. (1998): A quantitative analysis of woodpecker drumming. Condor 100(2): 350-356. DjVu fulltext PDF fulltext
 Villard, P.; Cuisin, J. & Karasov, W.H. (2004). How do woodpeckers extract grubs with their tongues? A study of the Guadeloupe woodpecker (Melanerpes herminieri) in the French Indies. Auk 121: 509-514. DOI:10.1642/0004-8038(2004)121[0509:HDWEGW]2.0.CO;2HTML abstract
 Webb, Daniel Matthew & Moore, William S. (2005): A phylogenetic analysis of woodpeckers and their allies using 12S, Cyt b, and COI nucleotide sequences (class Aves; order Piciformes). Molecular Phylogenetics and Evolution 36(2): 233-248. PDF fulltext 
 Wiebe, K.L. & Swift, T.L. (2001): Clutch size relative to tree cavity size in northern flickers. J. Avian Biol. 32(2): 167.  (HTML abstract)
 Wiktander, U.; Olsson, O. & Nilsson, S.F. (2000): Parental care and social mating system in the lesser spotted woodpecker Dendrocopos minor. J. Avian Biol. 31(4): 447.  (HTML abstract)
 Yom-Tov, Y. & Ar, A. (1993): Incubation and fledging durations of woodpeckers. Condor 95(2): 282-287. DjVu fulltext PDF fulltext

Спољашње везе 

 Pileated woodpecker 
 Woodpecker